Bahnhof Biebrich bezeichnet den
 Bahnhof Wiesbaden-Biebrich, ehemals: Bahnhof Biebrich-Mosbach, an der Rechten Rheinstrecke.
 Rheinbahnhof Biebrich, der als Bahnhof Biebrich in Betrieb ging, später die Bezeichnung Rheinbahnhof trug, 1908 stillgelegt und durch einen
 zweiten Rheinbahnhof Biebrich ersetzt wurde, der aber ausschließlich nur noch dem Güterverkehr diente.
 Bahnhof Wiesbaden Ost, der als Biebrich Curve 1840 in Betrieb ging und dann bis 1927 die Bezeichnung Biebrich Ost trug.